Allier je lahko:

 Allier, 410 km dolga francoska reka, levi pritok Loare,
 Allier, departma v srednji Franciji, imenovan po reki Allier.
 Allier, občina in naselje v južnem francoskem departmaju Hautes-Pyrénées.